

Patronymie 

 Jérôme Thion (né en 1977) est un joueur de rugby français.
 Serge Thion (1942-2017) est un ancien militant anti-colonialiste, journaliste français, ancien chercheur au CNRS et négationniste français.

Toponymie 

 Thion, le chef-lieu éponyme du département de Thion au Burkina Faso

Patronyme français